

Dogi della Repubblica di Venezia 
Alvise I Mocenigo – 85º doge dal 1570
Alvise II Mocenigo – 110º doge dal 1700
Alvise III Mocenigo – 112º doge dal 1722
Alvise IV Mocenigo – 118º doge dal 1763

Altre personalità della Repubblica di Venezia 

Alvise Mocenigo – ammiraglio
Alvise Mocenigo – politico e imprenditore